Teso peut désigner :
les Teso, un peuple d'Ouganda et du Kenya
 le teso, leur langue

TESO peut désigner :
 The Elder Scrolls Online, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur
 Toulouse Euro-Sud-Ouest, projet d'urbanisme déployé dans la municipalité de Toulouse